La elección para gobernador de Nebraska de 2022 se llevó a cabo el 8 de noviembre. El gobernador republicano titular, Pete Ricketts, tenía un mandato limitado y no podía buscar un tercer mandato.

Las elecciones primarias se realizaron el 10 de mayo.

Primaria republicana

Candidatos declarados 

 Donna Nicole Carpenter.
 Michael Connely.
 Charles Herbster, ejecutivo de agronegocios.
 Brett Lindstrom, senador estatal.
 Lela McNinch.
 Jim Pillen, criador de cerdos, empresario agrícola y miembro de la Junta de Regentes de la Universidad de Nebraska.
 Breland Ridenour.
 Theresa Thibodeau, ex senadora estatal y expresidente del Partido Republicano del condado de Douglas.
 Troy Wentz.

Resultados

Primaria demócrata

Candidatos declarados 

 Carol Blood, senadora estatal.
 Roy A. Harris.

Resultados

Resultados

Generales

Por condado

Referencias 

Gobernador_2022
Nebraska